ima više značenja.

 2-Oksoglutaratna karboksilaza, enzim
 -{Originoo Gunn Clappaz}-, muzička grupa